Pseudathrips är ett släkte av fjärilar. Pseudathrips ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Pseudathrips